Unión Veinte de Junio är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Calakmul och delstaten Campeche, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Mexico City. Unión Veinte de Junio ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Unión Veinte de Junio är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Unión Veinte de Junio. Runt Unión Veinte de Junio är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Unión 20 de Junio,  km väster om Unión Veinte de Junio. I omgivningarna runt Unión Veinte de Junio växer i huvudsak städsegrön lövskog.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Referenser 

Orter i Campeche